Сезон 1997/1998 — 67-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и -й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 67 500 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 40 800 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Наиболее частый стартовый состав

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Второй квалификационный раунд

Групповая стадия

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

1997/1998
Барселона